L'edizione 1917-18 della Serie A svizzera vide la vittoria finale del Servette FC Genève.

Classifiche gironi

Girone Est

Girone Centro

Girone Ovest

Girone Finale

Relegazione 
FC Baden -  0 - 7

Verdetti 
 Servette FC Genève Campione di Svizzera 1917-18
 FC Baden retrocesso in Serie B

Note 

Calcio nel 1917
Calcio nel 1918
1917-1918